Karangbolong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangbolong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Karangbolong (klippa i Indonesien), Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar